After Twenty Years – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 After Twenty Years – film del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company